Хауреги () — испанская фамилия:

 Хауреги, Агустин (1711—1784) — испанский военный и политический деятель, губернатор Чили и вице-король Перу.
 Хауреги, Баудилио (род. 1945) — уругвайский футболист.
 Хауреги, Карлос (1932—2013) — чилийский и канадский шахматист.
 Хауреги, Хуан (1583— 1641) — испанский поэт и живописец.